Katz und Maus bezeichnet:

 eine Novelle von Günter Grass von 1961, siehe Katz und Maus (Novelle)
 einen Film nach dieser Novelle von 1967, siehe Katz und Maus (Film)
 ein Gelände- und Kinderspiel, siehe Fangen#Katz und Maus
 zwei rechtsrheinische Burgen bei St. Goarshausen: Burg Katz & Burg Maus
 Katz & Maus, Klaus-Lage-Album
Siehe auch:
 Die Katze und die Maus, Märchen
 Katze und Maus in Gesellschaft, Märchen
 Die alte Katze und die junge Maus, Fabel
 Tatort: Katz und Maus
 Tatort: Katz und Mäuse
 Zwei wie Katz und Maus, Film
 Itchy & Scratchy, fiktive Zeichentrickserie
 Tom und Jerry, Zeichentrickserie
 Katz und Maus im Walzertakt, Film
 Die Katze lässt das Mausen nicht